Квалификация на чемпионат мира по пляжному футболу 2021 для зоны УЕФА — континентальный турнир по пляжному футболу, который проходил с 17 по 29 июня 2021 года в Назаре, Португалия.

Формат 
 17-19 июня — Предварительный этап.
 20 июня — День отдыха.
 21-23 июня — Групповой этап.
 24-27 июня — Плей-офф.

Предварительный этап 
Предварительный этап пройдет с 17 по 19 июня. В нём примут участие все сборные, изъявившие принять участие, находящиеся ниже топ-12. По итогу этого раунда 5 команд выйдут в следующий этап.

Группа A

Группа B

Группа C

Рейтинг команд, занявших вторые места